

Елрой — місто, штат Вісконсин
 Елрой — переписна місцевість, штат Північна Кароліна